Санкт-Коломан () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Зальцбург. 

Входит в состав округа Халлайн.  . Официальный код  —  50211.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Христиан Штрубер (АНП) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 17 мест.

 АНП занимает 13 мест.
 СДПА занимает 2 места.
 АПС занимает 2 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Примечания 

Общины земли Зальцбург